Lutcher ist der Name folgender Personen:

 Joe Lutcher (1919–2006), US-amerikanischer Rhythm-and-Blues- und Gospel-Musiker
 Nellie Lutcher (1912–2007), US-amerikanische Rhythm-and-Blues-Sängerin und Pianistin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Lutcher (Louisiana)